Montaspre, serra del Massís de Cardó
 Montaspre (Massís de Cardó), punt culminal de la serra de Montaspre al Massís de Cardó
 Montaspre (Alfara de Carles), serra de la comarca del Baix Ebre
 Montaspre (Cornellà del Terri), serra situada entre la comarca del Gironès i la del Pla de l'Estany
 Montaspre (Camarasa), antic castell de Camarasa (Noguera)